Го́голівська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах держав колишнього СРСР.

Гоголівська вулиця — вулиця в місті Житомир.
 Гоголівська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Гоголівська вулиця — вулиця в місті Краматорськ.
 Гоголівська вулиця — вулиця в місті Маріуполь.
 Гоголівська вулиця — вулиця в місті Одеса.

Гоголівська вулиця — вулиця в місті Ростов-на-Дону.
 Гоголівська вулиця — вулиця в місті Тула.

Вулиці Миколи Гоголя